Champions Cup kan vara:

 Champion's Cup är trofen som tilldelas den som vinner National Lacrosse League
 Champions Cup (innebandy) är en tävling som går mellan vinnarna i Sveriges, Finlands, Tjeckiens och Schweiz respektive nationella liga på bådd dam- och herrsidan.
 Champion's Cup är en cup där segrarna i Isobel Cup (NWHL) möter Svenska mästarna (SDHL)
 A3 Champions Cup är en årlig fotbollsturnering med seriemästarna från Kina, Japan och Sydkorea
 Copa dos Campeões, på engelska Brazilian Champions Cup, är en årlig fotbollsturnering i Brasilien
 Concacaf Champions' Cup är en årlig internationell fotbollsturnering i CONCACAF-regionen (Nordamerika, Centralamerika och Karibien)
 EuroHockey Club Champions Cup, den ledande landhockeyturneringen för klubbar i Europa
 Gulf Club Champions Cup är en årlig fotbollsturnering för klubbar i länderna kring Persiska viken
 Europeiska klubbmästerskapet i ishockey, på engelska IIHF European Champions Cup, är en årlig ishockeyturnering mellan nationsmästarna i International Ice Hockey Federations medlemsländer
 Outremer Champions Cup är en årlig fotbollsturnering i Frankrike
 Red Stripe Champions Cup är den största utslagstävlingen inom fotboll i Jamaica
 Uefa Champions League, på engelska tidigare "European Champions Cup", en fotbollsturnering för klubblag i Europa
 Volleyball Grand Champions Cup är en av flera större världstitlar inom inomhusvolleyboll
 World Champions Cup är en internationell fotbollsturnering som först spelades i mitten av 2007 i London, England
 FIB Champions Cup, en internationell bandyturnering
 Champions Cup (snooker), en snookerturnering som spelades 1999 - 2001